

Cinéma 

  est un film américain réalisé par  en 1990.

Musique

Chanson 

 Without You I'm Nothing est une chanson de Placebo apparaissant sur l'album du même nom.

Album 

  est un album de Sandra Bernhard sorti en 1987 ;
 Without You I'm Nothing est un album de Placebo sorti en 1998.